Hrobka Kleinů může znamenat:

 Hrobka Kleinů (Loučná nad Desnou) – stavba v Loučné nad Desnou,
 Hrobka Kleinů (Sobotín) – stavba v Sobotíně.